Анна Михайловна Белякова () — юрист, специалист по гражданскому праву, истории римского права и вопросам семейного права в СССР; выпускница юридического факультет МГУ имени Ломоносова; доцент на кафедре гражданского права и процесса МГУ, доктор юридических наук с диссертацией о гражданско-правовой ответственности за причинение вреда (1987); член рабочей группы Верховного Совета СССР по подготовке Основ законодательства СССР о браке и семье; автор статей для энциклопедического словаря «Народонаселение» (1994).

Биография 
Анна Михайловна Белякова родилась 18 декабря 1924 года в деревне Басманово (ныне —  Смоленской области).

Работы 
Анна Белякова являлась автором и соавтором более 50 научных публикаций, включая несколько монографии; она специализировалась, в основном, на проблемах гражданского права в СССР и вопросах советского семейного права:
 «Гражданское право Китайской Народной Республики» (М., 1960);
 «Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности (ответственность владельца источника повышенной опасности)» (М., 1967);
 «Гражданское право». Учебник (М., 1968) (в соавторстве);
 «Имущественная ответственность за причинение вреда» (М., 1979);
 «Эффективность гражданского законодательства» (М., 1984) (в соавторстве);
 «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика» (М., 1986).
 Белякова А. М. Развитие и совершенствование законодательства о возмещении вреда / А. М. Белякова // Советское государство и право. — М., 1985. — № 9 (сентябрь). — С. 37—44.

Примечания

Литература 
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — М.: Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. — ISBN 5-93916-056-5.

Ссылки 
 

Юристы СССР
Юристы России